Шаховски турнир у Лондону, 1851. је био први међународни турнир у свету. Одржавао се од маја до јула 1851. године.

Светска изложба у Лондону 

Ове године је Велика Британија била лидер индустријске револуције. Велика светска изложба у Лондону, у Кристал Паласу, је организована да симболизује њену индустријску, војну и економску супериорност. Пошто је у то време имала много колонија и протектората широм света и пошто су и те земље узеле учешће, изложба је била интернационалног карактера. Француска је била њен велики такмац и у Паризу 1855. је организовала следећи сајам.

Кристал Палас је уништен у пожару, 30. новембра 1936. године.

Први међународни турнир у свету 

Играли су се мини мечеви на испадање. Први играч који победи две партије у првом колу или четири партије у следећим колима, ишао је даље. Новчане награде и огромно интересовање за овим турниром је било невиђено до тада. Адолф Андерсен је био победник турнира. Био је један од најјачих шахиста тог времена и био је сматран као светски првак после ове победе.

Турнирске табеле

Меч за прво и друго место

Меч за треће и четврто место

Меч за пето и шесто место

Спољашње везе 
 Стентон – Вилијамс
 Андерсен - Кисерицки

Литература 
 Staunton, Howard - Chess Tournament - London 1851, The
 The first International Chess Tournament.

Види још 
 Шаховски турнир „Лондон 1862.“
 Шаховски турнир „Лондон 1872.“
 Шаховски турнир „Лондон 1883.“
 Шаховски турнир „Лондон 1899.“
 Шаховски турнир „Лондон 1922.“
 Шаховски турнир „Лондон 1927.“

Лондон 1851.
Спорт у Лондону
Шах у Уједињеном Краљевству
1851.